Нуча — село в Ардатовском районе Нижегородской области. Административно входит в Стексовский сельсовет.

География 
Село находится в 7 км к северу-востоку от Ардатова и в 128 км к юго-западу от Нижнего Новгорода.
Располагается на реке Нуча, которая впадает в реку Тёша и является её левым притоком. Абсолютная высота над уровнем моря — 145 м..

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92% из 37 человек.

Достопримечательности 
В селе действует скит Серафимо-Дивеевского монастыря и детский приют.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Ардатовского района (Нижегородская область)